Hołownia – polski herb szlachecki
 Hołownia II – herb szlachecki

Ludzie noszący nazwisko Hołownia 
 Adam Hołownia – polski naukowiec, farmakolog
 Adrian Hołownia (1750–1831) –  polski duchowny greckokatolicki, bazylianin
 Bazyli Hołownia – łowczy witebski
 Bogdan Hołownia (ur. 1957) – polski pianista jazzowy
 Stanisław Hołownia – elektor Augusta III Sasa w 1733 roku
 Szymon Hołownia (ur. 1976) – polski dziennikarz, pisarz i polityk
 Wincenty Hołownia (1773–1855) – podpułkownik; uczestnik powstania kościuszkowskiego